Swanepoel ist der Familienname folgender Personen:

 Candice Swanepoel (* 1988), südafrikanisches Model
 David Abraham Swanepoel (1912–1990), südafrikanischer Lepidopterologe
 Magdalena Swanepoel (1930–2007), südafrikanische Speerwerferin und Kugelstoßerin
 Niel Swanepoel (* 1980), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Theunis Jacobus Swanepoel, südafrikanischer Polizist und leitender Untersuchungsführer der SAP Security Branch
 Werner Swanepoel (* 1973), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Wessel Swanepoel (* 1957), südafrikanischer Botaniker